Francesco Branciforte, marchese di Militello (1575-1622) – nobile e mecenate italiano
Francesco Branciforte, duca di Santa Lucia († 1684) – nobile, politico e militare italiano